Cagliari Calcio is een Italiaanse voetbalclub, opgericht in 1920 en uitkomend in de Serie B. De club speelt zijn thuiswedstrijden in de tijdelijke Sardegna Arena, totdat het nieuwe stadion gereed is. Hiervoor speelde het in het Stadio Sant'Elia. De club speelt de laatste jaren afwisselend in de hoogste twee divisies van het Italiaanse voetbal. Hoogtepunt uit de clubgeschiedenis is het kampioenschap van de Serie A, behaald in het seizoen 1969-70. In 2015 degradeerde Cagliari naar de Serie B om vervolgens het seizoen erop kampioen te worden.

Erelijst
Serie A
 1969/70
Serie B
 2015/16
Serie C
 1988/89 (Girone B)

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen 
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  !! Coppa Italia
|-
| 2000–2001 || 11 || 20 || Serie B || 38 || 12 || 14 || 12 || 53-45 || 50 || -- || 2e groep 4
|-
| 2001–2002 || 12 || 20 || Serie B || 38 || 10 || 17 || 11 || 39-39 || 47 || 6.604 || 2e groep 4
|-
| 2003–2003 || 8 || 20 || Serie B || 38 || 14 || 12 || 12 || 57-46 || 54 || 7.277 || 4e groep 4
|-
| 2003–2004 || bgcolor="#00FF00"|2 || 24 || Serie B || 46 || 23 || 14 || 9 || 80-51 || 83 || 12.111 || 2e groep 1
|-
| 2004–2005 || 12 || 20 || Serie A || 38 || 10 || 14 || 14 || 51-60 || 44 || 16.516 || halve finale
|-
| 2005–2006 || 14 || 20 || Serie A || 38 || 8 || 15 || 15 || 42-55 || 39 || 10.737 || 8e finale
|-
| 2006–2007 || 17 || 20 || Serie A || 38 || 9 || 13 || 16 || 35–46 || 40 || 10.520 || 2e ronde
|-
| 2007–2008 || 14 || 20 || Serie A || 38 || 11 || 9 || 18 || 40–56 || 42 || 12.259 || 8e finale
|-
| 2008–2009 || 9 || 20 || Serie A || 38 || 15 || 8 || 15 || 49–50 || 53 ||  12.442 || 4e ronde
|-
| 2009–2010 || 16 || 20 || Serie A || 38 || 11 || 11 || 16 || 56–58 || 44 || 14.649 || 3e ronde
|-
| 2010–2011 || 14 || 20 || Serie A || 38 || 12 || 9 || 17 || 44–51 || 45 ||  12.368 || 4e ronde
|-
| 2011–2012 || 14 || 20 || Serie A || 38 || 10 || 13 || 15 || 37-46 || 43 || 9.929 || 4e ronde
|-
| 2012–2013 || 11 || 20 || Serie A || 38 || 12 || 11 || 15 || 43-55 || 47 || 7.977 || 8e finale
|-
| 2013–2014 || 15 || 20 || Serie A || 38 || 9 || 12 || 17 || 34-53 || 39 || 4.773 || 3e ronde
|-
| 2014–2015 || bgcolor="#FA8072"|18 || 20 || Serie A || 38 || 8 || 10 || 20 || 48–68 || 34 || 10.793 || 8e finale
|-
| 2015–2016 || bgcolor="#00FF00"|1 || 22 || Serie B || 42 || 25 || 8 || 9 || 78–41 || 83 || 12.475 || 8e finale
|-
| 2016–2017 || 12 || 20 || Serie A || 38 || 14 || 5 || 19 || 55–76 || 47 || 13.467 || 4e ronde
|-
| 2017–2018 || 16 || 20 || Serie A || 38 || 11 || 6 || 21 || 33–61 || 39 || 14.651 || 3e ronde
|-
| 2018–2019 || 15 || 20 || Serie A || 38 || 10 || 11 || 17 || 36–54 || 41 || 15.399 || 8e finale
|-
| 2019–2020 || 14 || 20 || Serie A || 38 || 11  || 12 || 15 || 52-56 || 45 || 10.728 || 8e finale
|-
| 2020–2021 || 16 || 20 || Serie A || 38 || 9 || 10 || 19 || 43-59 || 37 ||  || 8e finale
|-
|}

Cagliari in Europa
 #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, 1/2 = halve finale, F = Finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt Cagliari Calcio

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Spelers records
 Top-5 meest gespeelde wedstrijden 

 Top-5 Doelpuntenmakers

t/m 19-01-2023

Bekende (oud-)spelers

Belgen
  Senna Miangue
  Radja Nainggolan
  Luis Oliveira

Italianen
  Alessio Cragno
  Cristiano Del Grosso
  Alessandro Matri
  Giuseppe Pancaro
  Luigi Riva
  Gianfranco Zola

Nederlanders
  Gregory van der Wiel

Overig
  Duje Čop
  Julio Dely Valdés
  Antonio Esposito
  Enzo Francescoli
  Luis Diego López
  François Modesto
  Darío Silva
  David Suazo
  Waldemar Victorino

Rugnummer 13 
Voormalig speler Davide Astori overleed op 4 maart 2018 op 31-jarige leeftijd in zijn slaap. Cagliari maakte twee dagen later - net als zijn toenmalige club Fiorentina - bekend dat er als eerbetoon aan Astori nooit meer iemand anders met rugnummer dertien zou spelen voor de club.

Externe link
 Officiële website

Italiaanse voetbalclub
Sport in Sardinië
Cagliari